Arthur Chassériau (1850-1934) – collezionista d'arte
 Benoît Chassériau (1780-1844) – diplomatico francese
 Charles Frédéric Chassériau (1802-1896) – architetto francese
 Théodore Chassériau (1819-1856) – pittore francese